Satarichi es un juego de rol de fantasía heroica creado en España y desarrollado, diseñado y escrito por José Luis Matías Martínez. Autopublicado en agosto de 2012, el autor ha firmado oficialmente su juego con el nombre JLM.Saitam (en el que Saitam es el anagrama invertido de su apellido, Matías). Las ilustraciones del juego han sido firmadas por el artista, pintor y dibujante mexicano Artemio Guevara.

Sistema de juego 

En lo que se refiere a su sistema de juego, Satarichi es un juego con similitudes con HeroQuest y otras publicaciones de la época. El sistema está orientado a facilitar la creación de personajes y, sobre todo, a la mecánica de combate. El juego incluye diez dados propios utilizados en el sistema, aunque también se necesita emplear un set normal de dados (d4, d6, d8, d10, d12, d20).

Formato 

El juego ya tiene edición en soporte electrónico en internet y el manual ha sido autopublicado por su autor directamente en una edición física. El formato de dicha edición es el de un libro encuadernado en cartoné, cosido, de 194 páginas e impreso en hojas de alto gramaje. El reglamento contiene las reglas del sistema de juego, la ambientación propia al mismo y toda la información necesaria para jugar. Esto incluye una introducción al mundo de Caelum, una aventura de ejemplo y una aventura de iniciación. El manual tiene un separador de páginas de color negro, e incluye un set de diez dados Satarichi (dados de seis caras personalizados), cinco hojas de personaje y un mapa del mundo de Caelum.

Accesorios de juego 

Para el lanzamiento de su juego, José Luis Matías ha previsto la fabricación de los diez dados personalizados del juego (vendidos junto al manual y llamados «dados Satarichi»). En octubre de 2013, al año siguiente de la comercialización de los dados y del manual, el autor de Satarichi se ocupó del lanzamiento de un lote de 300 cartas de juego, vendidas separadamente del manual y de los dados. Tiene además en preparación otros lotes de accesorios: monedas de Orión, que también estarán destinadas a ser usadas en el curso de las partidas, así como miniaturas de los personajes. En conjunto el manual de reglas y sus correspondientes accesorios se encontrarán de este modo en el mercado distribuidos en los siguientes lotes de productos, vendidos todos ellos por separado y con independencia unos de otros:

 Primer lote: manual de reglas Satarichi y dados Satarichi
 Segundo lote: cartas de equipo, pociones, objetos mágicos... 
 Tercer lote: monedas de Orión 
 Cuarto lote: miniaturas Satarichi (en preparación)

Controversia 

La publicación de este juego ha creado una cierta polémica en algunos sectores debido a la política de su autor, reacio a mostrar partes del manual. Así mismo el precio del juego también ha resultado polémico al ser considerado excesivo por algunos aficionados, debido a que se trata de un juego amateur, o incluso un borrador de juego. Saltó a la fama a raíz de varios foros, blogs y podcasts. Después de toda la polémica, pasó a ser considerado un juego de culto.

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 Página de Facebook oficial
 Grupo de Facebook - Satarichi Salas Rol Online
 Hoja de personaje en descarga libre en el sitio web oficial.
 Twitter oficial
 Página de Google+
 Canal Youtube
 Satarichi en Ebay
 Satarichi Podcast
 Satarichi foro oficial
 Satarichi.TV Twitch

Satarichi
Satarichi